

Hydronymes 
 Le Riolet est un ruisseau français du département du Puy-de-Dôme et qui conflue dans la Dore.
 Le Riolet est une petite rivière suisse du canton de Vaud et qui conflue dans la Vuachère.

Homonymie d'hydronyme